Sinfonia n.º 4 é o nome que geralmente se dá à quarta sinfonia de um compositor.

As seguintes obras receberam de seu autor o título de número quatro:

 Arnold Bax - Sinfonia n.º 4
 Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.º 4
 Johannes Brahms - Sinfonia n.º 4
 Havergal Brian - Sinfonia n.º 4, Das Siegeslied
 Anton Bruckner - Sinfonia n.º 4, Romântica
 Mozart Camargo Guarnieri - Sinfonia n.º 4, Brasilia
 David Diamond - Sinfonia n.º 4
 Antonín Dvořák - Sinfonia n.º 4
 George Enescu - Sinfonia n.º 4
 Philip Glass - Sinfonia n.º 4, Heroes
 Joseph Haydn - Sinfonia n.º 4
 Alan Hovhaness - Sinfonia n.º 4
 Charles Ives - Sinfonia n.º 4
 Witold Lutosławski - Sinfonia n.º 4
 Gustav Mahler - Sinfonia n.º 4
 Bohuslav Martinů - Sinfonia n.º 4
 Felix Mendelssohn - Sinfonia n.º 4, Italiana
 Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.º 4
 Nikolai Myaskovsky - Sinfonia n.º 4
 Carl Nielsen - Sinfonia n.º 4, A Inextingüível
 Krzysztof Penderecki - Sinfonia n.º 4
 Sergei Prokofiev - Sinfonia n.º 4
 George Rochberg - Sinfonia n.º 4
 Anton Rubinstein - Sinfonia n.º 4, Dramática
 Franz Schubert - Sinfonia n.º 4, Trágica
 Robert Schumann - Sinfonia n.º 4
 Dmitri Shostakovich - Sinfonia n.º 4
 Jean Sibelius - Sinfonia n.º 4
 Louis Spohr - Sinfonia n.º 4
 Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Sinfonia n.º 4
 Ralph Vaughan Williams - Sinfonia n.º 4
 Heitor Villa-Lobos - Sinfonia n.º 4, A Vitória

Desambiguação
Sinfonias